AEK peut faire référence à :
 Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea, une association basque qui enseigne la langue basque aux adultes et organise la Korrika ;
 .

Sections sportives 
AEK peut faire référence à :
 AEK Athènes, un club omnisports grec, dont :
 AEK Athènes (football),
 AEK Athènes (basket-ball),
 AEK Athènes (handball),
 AEK Athènes (volley-ball féminin) ;
AEK Kouklion, un club de football chypriote ;
AEK Larnaca, un club de football chypriote.

Armement 
 AEK-971, fusil mitrailleur